Габлая — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Габлая, Бадзу Фёдорович (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Габлая, Рамин Заурович (род. 1968) — генерал-майор милиции, первый заместитель Министра внутренних дел Республики Абхазия.